Chifeng (kinesisk: 赤峰; pinyin: Chìfēng; mongolsk: ; transkription: Ulaγanqada) er en by på præfekturniveau i den autonome region Indre Mongoliet (Neimenggu) i det nordlige Kina. Præfekturet har et areal på 90,275 km², og en befolkning på 4.530.000 mennesker, med en tæthed på 50 indb/km² (2007). Det grænser til Xilin Gol mod nord og vest, Tongliao mod nordøst, og Chaoyang præfekturet i Liaoning og Chengde præfekturet i Hebei mod syd.

Administrative enheder 
Bypræfekturet Chifeng har jurisdiktion over 3 distrikter (区 qū), 2 amter (县 xiàn) og 7 bannere (旗 qí).

Trafik 
Kinas rigsvej 111 løber gennem området, på sin vej fra Beijing via Chifeng til Jiagedaqi i provinsen Heilongjiang.

Bypræfekturer i Indre Mongoliet